Moutarde peut signifier :
 Moutarde : plante de la famille des Brassicacées, et graines de cette plante, servant à fabriquer le condiment de même nom ;
 Moutarde blanche (Sinapis alba) ;
 Moutarde noire (Brassica nigra) ;
 Moutarde des champs ou sanve (Sinapis arvensis) ;
 Moutarde brune ou moutarde orientale (Brassica juncea).
 Moutarde : condiment issue de la plante, utilisé en cuisine ;
 Moutarde : couleur de ce condiment ;
  Originaire de Perse (Iran) « Arbre à moutarde »  de la  « Parabole du grain de sénevé », le Salvadora persica des botanistes, « Kardal » خردل [khardel] en persan, « graine de moutarde » (prénom arabe).

Voir aussi 
 Gaz moutarde : gaz de combat (cf. Ypérite).
 Le terme « moutarde » peut également désigner ses dérivés chimiques, cf. Moutarde azotée.
 Irish Moutarde, groupe de punk celtique de la ville de Québec au Canada.

Notes et références